Am Holzgraben ist ein Straßenname:

 Am Holzgraben (Alheim), in Niederellenbach, Gemeinde Alheim, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Am Holzgraben (Dortmund), in Dortmund, Nordrhein-Westfalen
 Am Holzgraben (Hannover), in Hannover, Niedersachsen
 Am Holzgraben (Lahntal), in Sterzhausen, Gemeinde Lahntal, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Am Holzgraben (Mutterstadt), in Mutterstadt, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Holzgraben